Станчики может означать:

Топоним
 Станчики — деревня в Лынтупском сельсовете Поставского района Витебской области Белоруссии;
 Станчики — деревня в Лынтупском поселковом совете Поставского района Витебской области Белоруссии;
 Станчики — деревня в Варминско-Мазурском воеводстве в Польше;
 Станчики — озеро недалеко от одноимённой деревни в Польше.

Другое
 Станчики — польская консервативная партия в Галиции, существовавшая в 1860—1918 гг;